

Patronyme 

 François-Joseph Jary (1739-1805), homme politique français ;
 Michael Jary (1906-1988), compositeur allemand.

Toponyme

 , page d'homonymie.
 Jary, une localité polonaise de la voïvodie de Basse-Silésie.

Divers 
 
Patronyme français
Patronyme anglais